James Chester, né le  à Warrington, est un footballeur international gallois qui évolue au poste de défenseur à Derby County.

Biographie 

James Chester est formé à Manchester United. Afin de gagner du temps de jeu, il est successivement prêté à Peterborugh (D3), à Plymouth Argyle (D2) et à Carlisle United (D3).

En 2011, n'ayant pu s'imposer dans l'effectif pléthorique de Manchester, il est transféré au club de Hull City, équipe évoluant en deuxième division.

Le , il rejoint West Bromwich Albion. Il ne porte le maillot des Baggies qu'une seule saison durant laquelle il prend part à 19 matchs toutes compétitions confondues.

Le , Chester s'engage pour quatre saisons avec Aston Villa. Titulaire indiscutable au sein de la défense de Villa, Chester est nommé capitaine de l'équipe à l'aube de la saison 2018-2019. Il se blesse au genou en février 2019, et ne rejoue plus de la saison 2018-2019, qui voit Aston Villa être promu en Premier League. De retour de blessure en début de saison 2019-2020, Chester ne parvient pas à trouver de temps de jeu au sein de la défense de Villa et ne joue que deux matchs de coupes nationales jusqu'au mois de janvier 2020.

Il est de ce fait prêté pour six mois à Stoke City le .

Le , il rejoint Stoke City.

Le , il rejoint Derby County.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Hull City
 Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international gallois
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Hull City AFC
Joueur du Peterborough United FC
Joueur du Plymouth Argyle FC
Joueur du Carlisle United FC
Joueur du West Bromwich Albion FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Stoke City FC
Naissance en janvier 1989
Naissance à Warrington